A New Hope — дебютный полноформатный студийный альбом американской инди-группы Minipop, вышедший в 2007 году.

Альбом получил положительные комментарии со стороны музыкальных издательств и критиков.

Список композиций 
В альбом вошло 10 треков.

Ссылки 
 Новости Рок-Музыки PowerPop.ru
 Minipop на myspace.com
 Filter Magazine

Альбомы инди-рока
Альбомы дрим-попа
Альбомы инди-попа
Альбомы альтернативного рока